Grand Prix Las Vegas 1982 (oryg. Caesars Palace Grand Prix) – ostatnia runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1982, która odbyła się 25 września 1982, po raz drugi na torze Caesars Palace.

Drugie Grand Prix Las Vegas zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.

Wyniki

Wyścig 

Legenda:
 NS – nie sklasyfikowany
 NU – nie ukończył
 NZ – nie zakwalifikował się

Linki zewnętrzne 
, formula1.com (strona zarchiwizowana), [dostęp: 2018-03-11].
 Grand Prix results: United States GP – 1982, grandprix.com, [dostęp: 2018-03-11].

1982 w Formule 1
1982 w Stanach Zjednoczonych
Grand Prix Las Vegas Formuły 1